Tivoli-Stadion steht für:
 Alter Tivoli, Fußballstadion in Aachen
 Tivoli (Aachen), Fußballstadion in Aachen
 Tivoli Stadion Tirol (bis 2011 Tivoli-Neu), Fußballstadion in Innsbruck
 Tivoli-Stadion (Innsbruck), Fußballstadion in Innsbruck

Siehe auch:
 Tivoli